Neptun steht für:

 Neptun (Planet), Planet des Sonnensystems
 Neptun (Mythologie), römischer Gott des Meeres
 Neptun (Rumänien), kleiner Badeort an der Schwarzmeerküste, Rumänien

Schiffe:
 Neptun (Schiff, 1693), ein Kriegsschiff für die Stadt Zürich
 Neptun (Schiff, 1865), Dampfschiff, das von 1865 bis 1939 auf dem Bodensee verkehrte
 Neptun (Schiff, 1875), Dampfschiff, das 1880 im Bielersee sank
 Neptun (Schiff, 1908), Fahrgastschiff in Berlin
 Neptun (Schiff, 1925), Passagierschiff
 Neptun (Schiff, 1926), kombinierter Kabelleger und Tanker
 Neptun (Schiff, 1976), rumänisches Schulschiff
 Minensuchboot der Bundesmarine, siehe Schütze-Klasse (1958)

Technik:
 Neptun (Radar), Radargeräte für Nachtjäger im Zweiten Weltkrieg
 Neptun (Schlüsselnetz), Funkschlüsselnetz der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Neptun, Lokomotive (1842–1861) der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, siehe KFNB – Planet, Delphin, Blitz und Neptun
 Neptun (Zuglauf), von 1960 bis 1995 zwischen Deutschland und Dänemark verkehrender Fernzug
 Neptun (Fernsehgerät), Fernsehgerätemarke des Herstellers Unimor in Polen
 Neptun (Seezielflugkörper), ukrainischer Seezielflugkörper

Neptune steht für:
 eine singapurische Reederei für Containerschifffahrt, siehe Neptune Orient Lines
 einen Prototyp einer Videospielkonsole, siehe Sega 32X
 ein Tiefsee-Forschungsnetzwerk, siehe Neptune Canada
 Beiname für ein Seefernaufklärungsflugzeug der US Navy, siehe Lockheed P-2
 Beiname für ein Seefernaufklärungsflugzeug der US Navy, siehe Boeing P-8
 Figur aus Zig & Sharko – Meerjungfrauen frisst man nicht!

Schiffe:
 Neptune (Schiff, 1779), Gefangenentransporter
 Neptune (Schiff, 1803), Kriegsschiff der französischen Marine
 Neptune (Schiff, 1843)
 Neptune (Schiff, 1887), Panzerschiff der französischen Marine 
 Neptune (Schiff, 1955), griechisches Kreuzfahrtschiff
 Neptune (Schiff, 1993), 1993 vor Haiti gekenterte Fähre
 Neptune (Schiff, 2009), Speicher- und Wiederverdampfungs-Schiff
 CSS Neptune, Schiff der Konföderierten Armee
 HMS Neptune, neun Schiffe der British Royal Navy, darunter:

Bauwerke:
 Tour Neptune, Frankreich

Orte:
 in den Vereinigten Staaten
 Neptune (Iowa)
 Neptune (Louisiana)
 Neptune (Ohio)
 Neptune (Tennessee)
 Neptune (West Virginia)
 Neptune (Wisconsin), im Richland County
 Neptune City (New Jersey)
 Neptune Beach, Florida

Neptuno steht für:
 HMS Spearhead (P263), U-Boot der britischen Royal Navy

Neptune ist der Familienname folgender Personen:
 Jameel Neptune (* 1993), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Yvon Neptune (* 1946), haitianischer Politiker und Ministerpräsident (2002–2004)

Siehe auch:
 Neptun Werft, Schiffswerft in Rostock
 DG Neptun, ehemalige deutsche Reederei
 Hotel Neptun, 5-Sterne-Hotel in Rostock-Warnemünde
 Neptun Island
 Neptunbrunnen
 Neptunium, ein chemisches Element
 Neptun Wasserpreis, Preis des österreichischen Umweltministeriums
 Neptun-Gletscher, Gletscher an der Ostküste der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Neptune-Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Neptune Range, Gebirgszug im Queen-Elizabeth-Land, Antarktis
 Neptunes Bellows, Meerenge vor Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Neptunes Window, Scharte auf Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Netzwerk Neptun, Kommunikationsnetzwerk zwischen dem BVT (Österreich) und europäischen Sicherheitsbehörden